

Architetture
 Ca' Rezzonico – palazzo di Venezia
 Villa Sceriman Widmann Rezzonico Foscari – villa veneta a Mira
 Palazzo Rezzonico – palazzo di Barlassina

Geografia 
 Rezzonico – frazione del comune italiano di San Siro in Lombardia, dal 1928 al 2002 denominata Santa Maria Rezzonico

Persone
 Augusto Rezzonico – politico italiano
 Battista Rezzonico – calciatore svizzero
 Carlo Rezzonico – cardinale italiano
 Carlo della Torre Rezzonico – cardinale italiano, divenuto papa con il nome di Clemente XIII

Altro 
 Rezzonico – famiglia nobile italiana
 Il signor Rezzonico – personaggio della trasmissione Mai dire Gol interpretato da Giovanni Storti
 Premio Raimondo Rezzonico – premio cinematografico